Името Войново носят две български села:

 Войново, област Кърджали
 Войново, област Силистра
 Войново – гр. Габрово, област Ловешка